Carmen de Apicalá kan syfta på:

Colombia 

 Carmen de Apicalá (kommun), Tolima, 
Carmen de Apicalá (ort), Tolima,